Елеутерохизис () — нестатеве розмноження в динофлагелят, коли батьківський організм повністю скидає свою теку (тобто зазнає екдизису) перед або безпосередньо після поділу клітини. З точки зору нестатевого поділу рухливих клітин, десмохизис, як правило, має місце в Gonyaulacales, тоді як елеутерохизис, як правило, має місце в Peridiniales.
 Елеутерохизис або цитогонія  — поділ протопласту при споруляції.

Примітки 

Безстатеве розмноження